Yarnfield est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Yarnfield, village du Staffordshire
Yarnfield, village abandonné, maintenant hameau de Maiden Bradley, Wiltshire

Homonymie de toponyme